Rho kan syfta på:

 Rho (Ρ,ρ) – bokstav i det grekiska alfabetet, se rho
 Rho (ϱ,) – matematisk och fysisk symbol eller beteckning, se rho

Geografi

Grekland 

 Nisída Ro, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou,

Italien 

 Rho, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Città metropolitana di Milano, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar